Натуральне число 356
 356 рік до нашої ери
 356 рік нашої ери